Illuminazione, il risultato dell'illuminare mediante l'utilizzo di flussi luminosi, naturali o artificiali.

Cinema 
 Illuminazione (Illuminacja) – film del 1973 diretto da Krzysztof Zanussi

Religione 
Indica il raggiungimento di uno stato di coscienza non duale.

 Illuminazione, nel Cristianesimo, indica il comprendere e fare propria la verità rivelata.
 Illuminazione, secondo il Buddhismo, è il pieno sviluppo delle potenzialità e qualità naturali presenti nella vera natura della nostra mente
 Il termine viene spesso utilizzato, per estensione, nel tradurre alcuni concetti presenti nelle religioni orientali, che corrispondono al raggiungimento del massimo grado di consapevolezza spirituale, o ad una esperienza mistica, o altro ancora:
 Moksha, (dal sanscrito मोक्ष,, liberazione) termine induista per indicare, in generale, la liberazione dal ciclo di nascite e morti
 Nirvana, (sanscrito: निर्वाण; Pali: निब्बान) concetto presente sia nell'Induismo che nel Giainismo e nel Buddhismo, con i significati di cessazione dei desideri o liberazione dal dolore.
 Samādhi (sanscrito: समाधि, lett. "stabilire"), termine hindu e buddhista che descrive l'unione del meditante con l'oggetto della meditazione.
 Bodhi (बोधि) in Pāli e Sanscrito), concetto buddhista per indicare il "risveglio" inteso in senso spirituale
 Satori (悟, giapponese Satori; cinese Wù), nel Buddhismo Zen,  uno stato di consapevolezza limitato nel tempo.

Teologia
 Illuminazione divina - dottrina secondo la quale il pensiero umano necessita dell'aiuto della grazia di Dio